Por Crystal Lake ou Crystal Lakes pode estar à procura de:
 Crystal Lake (Connecticut)
 Crystal Lake (Flórida)
 Crystal Lake (Illinois)
 Crystal Lake (Iowa)
 Crystal Lake (Polk)
 Crystal Lakes (Missouri)
 Crystal Lakes (Ohio)
 Crystal Lake Park

Ver também 
 Lake Crystal

Desambiguações de topônimos